Статья посвящена составам сборных, которые принимают участие на Кубке африканских наций 2010.

Группа А

тренер:  Рабах Саадан

Состав был объявлен 30 декабря.

тренер:  Мануэль Жозе

тренер:  Киннах Фири

тренер:  Стивен Кеши

Группа В

тренер:  Пауло Дуарте

тренер:  Милован Раевац

тренер:  Вахид Халилходжич

Команда покидает турнир после вооружённого нападения неизвестных лиц на автобус с делегацией команды.

тренер:  Убер Велюд

Группа С

тренер:  Мишель Дюссье

тренер:  Хассан Шехата

тренер:  Март Ной

тренер:  Шайбу Амоду

Группа D

тренер:  Ален Жиресс

тренер:  Эрве Ренар

тренер:  Поль Ле Гуэн

тренер:  Фаузи Банзарти

Примечания 

2010